Focaccia — a massa italiana
 Fogaça de Alcochete
 Fogaça da Feira — (IGP) de Santa Maria da Feira 
 José Fogaça — advogado, compositor, professor e político brasileiro

Ou ainda:
 Fogaças — antiga designação da freguesia de São Martinho de Valbom no concelho português de Vila Verde

Ver também